San Juan Bautista (français : Saint-Jean Baptiste), peut faire référence à:

Toponymes

San Juan Bautista, ville de Californie.

localité de la province de Herrera

San Juan Bautista : capitale du département de Misiones.

San Juan Bautista : chef-lieu de la municipalité de Díaz dans l'État de Nueva Esparta ;
 San Juan Bautista : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de San Cristóbal dans l'État de Táchira ;

San Juan Bautista le nom précédent de la ville de Villahermosa.

Autres 
 San Juan Bautista, un navire japonais du .
 San Juan Bautista, une commune de l'Île Robinson Crusoe.
 Le château de San Juan Bautista est une forteresse militaire située à Santa Cruz de Tenerife.
San Juan Bautista est l'ancien nom de Puerto Rico.

Homonymie de toponyme